Виктор Алексеевич Павленко:
 Павленко, Виктор Алексеевич (1888—1932) — украинский военный деятель, генерал-хорунжий Армии УНР.
 Павленко, Виктор Алексеевич (1886—1937) — российский, советский хирург, доктор медицины, профессор.